Чемпионат Венгрии по футболу 2015—2016 — 117-й сезон самого высокого уровня футбольных дивизионов Венгрии. Стартовал 17 июля 2015 года и закончился 30 апреля 2016 года. Каждая из 12 команд сыграла 33 матча (в три круга). Титул чемпиона защищал «Видеотон», но выиграл его Ференцварош.

Участники и стадионы 

</center>

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Венгерская футбольная лига 
 Чемпионат Венгрии на soccerway 

2015/2016
Венгрия
Спорт в Венгрии в 2015 году
Спорт в Венгрии в 2016 году
Футбол в Европе в 2015 году
Футбол в Европе в 2016 году